Шоржа:

 Шоржа — село в Гехаркуникской области, на востоке Армении.
 Шоржа — железнодорожная станция на северо-востоке марза (области) Гегаркуник, Армения.